Приск () — первоначально латинский когномен, трансформировавшийся со временем в имя. Известные носители:

 Приск Панийский (V век) — византийский дипломат, историк и писатель из Фракии;
 Приск Аттал () — сенатор и узурпатор Восточной Римской империи;
 Цереллий Приск () — наместник Римской Британии в 170-х гг.;
 Гай Юлий Приск () — римский узурпатор;
 Тит Юлий Приск () — римский узурпатор III века;
 Гельвидий Приск () — философ школы стоиков;
 Луций Тарквиний Приск () — легендарный пятый царь Древнего Рима;
 (Луций)  [(Lucius?) Сlutorius Priscus] — римский поэт;
 Марк Нуннулей Приск (II в.) — имя фигурирует в одной надписи, обнаруженной в Ноле, что в Кампанье;
 Приск — византийский полководец;
 Приск (IV век) — античный философ-неоплатоник, представитель Пергамской школы неоплатонизма;
 Приск Африканский (V век) — святой епископ Кастры (Африка);
 Приск Галльский (ум. 272) — святой мученик галльский;
 Приск из Капуи (I век или V век) — святой епископ Капуи;
 Приск Кесарийский (ум. 260) — святой мученик Кесарийский;
 Приск Томийский — святой мученик томийский;
 Приск Фригийский  — святой мученик фригийский.

Примечания

См. также 
 Приска
 Приски (значения)
 Приско